La Coppa del Re 2003  è la 67ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2002-2003

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Valencia